Заи́мствование, действие по значению гл. «заимствовать», «заимствоваться», может означать:

 Заимствование — в лингвистике процесс усвоения одним языком слова, выражения или значения другого языка как есть (т. е. без перевода), а также результат этого процесса — само заимствованное слово. 
 Заимствование стратегии — стандартный приём настольных игр («передача хода»).
 Заимствование шифротекста — метод использования блочного режима шифрования.
 Культурное заимствование — частичное или полное перенятие компонентов одной культуры другой культурой.

Заимствования в языках 
 Заимствования в английском языке
 Заимствования в казахском языке
 Заимствования в немецком языке
 Заимствования в праславянском языке
 Заимствования в русском языке